То́маш Га́рриг Ма́сарик (, имя часто сокращается как TGM; 7 марта 1850, Гёдинг, Моравия, Австрийская империя, — 14 сентября 1937, Лани, Чехословакия) — чехословацкий государственный и политический деятель; социолог и философ, один из лидеров движения за независимость Чехословакии, а после создания государства — первый президент Чехословацкой Республики (1918—1935).

Биография 
Имя при рождении — Томаш Ян. Отец, Йозеф Масарик (1823—1907), был словаком из венгерской части Австро-Венгрии, мать, Тереза Масарикова (в девичестве — Кропачкова) (1813—1887) — немкой из Моравии. Масарик родился в простой рабочей семье — отец, происходивший из бедных фермеров, одно время состоял камердинером, затем управляющим имением Натана Редлиха (хотя был долгое время неграмотным и освоил чтение и письмо благодаря своему сыну), мать служила поварихой. Родители хотели, чтобы сын изучил кузнечное дело и стал слесарем, однако Томаш продолжал учебу. Учился в Брно, Вене и Лейпциге (среди его учителей были Франц Брентано и Вильгельм Вундт), в 1882 стал профессором Пражского университета. Его работы были посвящены истории философии (в том числе написал книгу о русской философии, печатался в России на русском языке), социологии и истории; рано начал выступать как идейный вдохновитель национального движения. Степень доктора философии он получил, защитив диссертацию на тему «Самоубийство как социальное явление». Основал влиятельный журнал «Атенеум. Журнал литературы и научной критики». В частности, Масарик был координатором деятельности учёных на страницах «Атенеума» по разоблачению подложных рукописей Вацлава Ганки (утверждая, что истинный патриотизм не может основываться на подделке). «Великое не может быть великим, если оно лживо» — таков был девиз всей его жизни.

В 1902 году Масарик по приглашению американца Чарльза Крейна читает лекции в Чикагском университете. Там же в 1903 и в 1904—1905 годах читал лекции и будущий первый министр иностранных дел Временного правительства России П. Н. Милюков, который помог Масарику в создании первых Чешских военных формирований из военнопленных в России в 1917 году. Масарик и Бенеш ещё раз встречаются в Англии в Кембридже с П. Н. Милюковым и Р. В. Дмовским в 1916 году.

В 1910 году Томаш Масарик посетил Льва Толстого в Ясной Поляне и имел с ним несколько бесед, об этих встречах упоминается в «Дневниках» Льва Толстого.

Масарик переписывался с М. Горьким и в 1911 посетил его на острове Капри. Они встречались и в революционном Петрограде в мае 1917 года.

Депутат парламента австрийских земель (рейхсрата) в 1891—1893 и 1907—1914. По словам коммуниста В. Копецкого, он считал, что «если бы было создано самостоятельное чешское государство, то это было бы таким курьёзом, что на него могли бы приезжать любоваться негры из Африки». Вместе с Карелом Крамаржем и Йозефом Кайзлом в 1900 году основал Чешскую народную партию. C 1915 года участвовал в подпольной организации «Maffie» — Движение за независимость Чехословакии. Годы Первой мировой войны провёл в Швейцарии, Италии, Великобритании, Франции, России, США, где активно выступал за признание державами Антанты независимости Чехословакии в границах чешских и словацких земель, выделяемых из состава Австро-Венгрии, и признание «чехословаков» особой нацией. После падения Австро-Венгерской империи был заочно избран (будучи в США) в 1918 году первым президентом Чехословацкой республики; через месяц вернулся в страну.

В 1917 году Масарик приехал в Россию, где участвовал в создании Чехословацкого корпуса (переименованного потом в Чехословацкий легион, а затем 1 февраля 1919 года в Чехословацкую армию — Чехо-войско). В марте 1918 года Масарик уехал в США из Москвы через Владивосток. О своей работе в России Масарик говорил: «Эта была большая работа, в России, но замечательная; мы возвращались домой не с голыми руками, у нас было что-то настоящее, своё, наша армия, первая, настоящая, пускай экстерриториальная, часть нашего будущего государства». Чехословацкий национальный совет, председателем которого был Томаш Масарик, признавался единственным верховным органом всех чехословацких военных формирований.

Личность Масарика в межвоенной Чехословакии стала объектом полуофициального культа. Он рисовался наиболее авторитетным политическим и духовным лидером независимой Чехословакии (имел полуофициальное прозвище «батюшка» — Tatíček), воплощением этичной борьбы за независимость и создания нового государства. Подчеркивался «гуманистический» характер президентства Масарика, для него характерно высказывание: «Всякая разумная и честная политика есть реализация и укрепление принципов гуманизма. Политику, как и всё, что мы делаем, следует подчинять этическим принципам. Политику, как и всю жизнь человека и общества, я не могу понимать иначе как sub specie aeternitatis». Ещё при его жизни сложился официальный культ Масарика — «Президента-освободителя»; значительный вклад в формирование «масариковского мифа» внёс Карел Чапек, автор многотомных «Бесед с Т. Г. Масариком».

Масарик использовал свой авторитет в Чехословакии для создания Града (, ) — обширной неформальной политической сети.

Поклонник англо-американской культуры, Масарик стремился к созданию либеральной многопартийной демократии, с допущением национальных меньшинств в политику, однако как идеолог «чехословакизма» допускал антинемецкие высказывания. После его отставки в 1935, из двух кандидатур: Эдвард Бенеш и Богумил Немец, президентом был избран многолетний министр иностранных дел Эдвард Бенеш. Масарик умер в 1937 году в своём имении Ланы, за год до краха Первой Чехословацкой республики. Похоронен там же.

Его жена, Шарлотта Гарриг, чью фамилию он взял как второе имя, была американкой и во время Первой мировой войны арестовывалась австрийскими властями. Они познакомились в Лейпциге, где оба учились. Шарлота Гарриг была родственницей богатого американского бизнесмена Чарльза Крейна. Чарльз Крейн потом устроил Томаша Масарика к себе на работу. Масарик очень долгое время жил и работал в США. Через Крейна о Масарике узнал и президент США Вудро Вильсон (Чарльз Крейн участвовал в финансировании избрания Вильсона президентом США). Впоследствии сын Чарльза Крейна Ричард (брат жены Томаша Масарика) в 1919—1922 годах был посланником США в Праге, а другой сын Крейна (Джон Крейн) в 1922 году стал секретарём Масарика в Праге. Сын Масарика Ян работал у Крейна, а позднее и у Президента Вильсона. Ян Масарик женился на дочери Крейна, работал в министерстве иностранных дел Чехословакии и затем стал посланником Чехословакии в Лондоне.

Масарик и Россия 
Критически оценивая оба полюса современной ему чешской политической мысли — австрославизм и русофильский панславизм, Масарик придерживался прагматической точки зрения и, пытаясь определить, на чью поддержку славяне смогут рассчитывать в будущем, предлагал искать помощь у стран Западной Европы и США. В работе «Россия и Европа. Эссе о духовных течениях в России» он предпринял попытку развенчать тезис о спасительной миссии России в отношении славянских народов. В отличие от русофильского панславизма, видевшего в православии и абсолютизме добродетели, способные возродить славянство, Масарик считал царизм главным злом, делающим невозможным помощь славянам со стороны Российской империи, а также мешающим развитию самой России. Масарик поддержал первую русскую революцию как шаг к избавлению от абсолютизма, движение в сторону демократии.

По мнению Масарика, русский народ был в основном необразован и склонен к мистицизму, а потому Россия, несмотря на наличие великой литературы и военные успехи, отстала от цивилизованного мира и представляла собой Европу времен Средневековья. Русский нигилизм Масарик считал вульгарной формой полуобразованности, а большевизм — торжеством русской необразованности. Это положение Масарик доказывал в статье «О большевизме», написанной в форме лекции для чехословацких рабочих: «…в России вы не найдете ни коммунизма, ни социализма, и всё потому, что русский народ просто недостаточно образован для социализма». Предводителей большевиков Масарик назвал людьми одной книги. Белое движение Масарик считал таким же дилетантским, как и большевистское правительство, и пресёк попытку первого чехословацкого премьер-министра Карела Крамаржа вовлечь чехословацкие легионы в активное участие в Гражданской войне в России.

Масарик считал коммунистическую власть временной, неспособной укрепиться в стране, и поэтому организовал программу помощи русским эмигрантам, названную «Русской акцией», целью которой была подготовка молодого поколения специалистов во всех областях знаний, которые займут достойное место в будущей демократической России. В 1922 году в меморандуме под названием «Помощь России со стороны Европы и Америки», который Масарик направил правительствам многих европейских стран, он дал идейное обоснование «Русской акции».

Память и признание 

Член-корреспондент Британской академии (1920).

В Годонине открыт музей Масарика. Его имя носят Масариков университет в Брно, многие улицы, проспекты и вокзалы. Самый большой автодром Чехии назван трассой имени Масарика. Также его имя носит населённый пункт на севере Израиля — Кфар Масарик, множество улиц в разных городах Израиля и площади в центре Тель-Авива и Хайфы.

В 1928 г. Чехословакия выпустила памятную монету номиналом в 10 крон с портретом Т. Масарика. Монета была посвящена 10-летию независимости. Масса 10 граммов, проба 700.

В 1937 г. в связи с кончиной Т. Масарика Чехословакия выпустила памятную монету номиналом в 20 крон. Масса 12 граммов, проба 700.

В 1990 г. Чехословацкая Федеративная Республика выпустила серию памятных монет номиналом в 10 крон, в том числе с Т. Масариком.

В современной Чехии существует орден, учреждённый в честь Т. Масарика.

Портрет Масарика изображён на современной банкноте номиналом в 5000 чешских крон.

Произведения 
 Ideály humanitní; Problém malého národa; Demokratism v politice. Praha: Melantrich, 1990
 Masaryk T.G. Svobodni zednari, Nase doba 1925.
 Masaryk T.G. Katolicke povery o zednarstvi a satanismus, Svobodny zednar VIII/1934.
 Thomas Masaryk The making of a State
 Masaryk. T.G. Svetova revoluce, Cin, 1925
 T. G. Masaryk «Die Weltrevolution»

Публикации на русском языке 
 Масарик Т. Г. Философские и социологические основания марксизма: этюды по социальному вопросу = Die philosophischen und soziologiscnen grundlagen des marxismus. / Пер. с нем. П. Николаева. — М.: 1900. — 535 с.
 Философские и социологические основания марксизма: этюды по социальному вопросу. / Пер. с нем. П. Николаева. — М.: Ленанд, 2014. — 535 с.
 Масарик Т. Г. О большевизме = O bolševictví / Авториз. пер. под ред. Бориса Соколова. — Прага: Наша речь, 1921. — 59 с.
 Масарик Т. Г. Мировая революция. Воспоминания = Světová revoluce. / Авториз. пер. Н. Ф. Мельниковой-Папоушек. — Прага: Пламя, 1926—1927.
 Т. 1. — 1926. — 232 с.
 Т. 2. — 1927. — 367 с.
 Масарик Т. Г. Философия — социология — политика. Избранные тексты. М.: — РУДН, 2003
 Масарик Т. Г. Россия и Европа. Эссе о духовных течениях в России. Т. 1-3. — СПб: РХГИ, 2004

Примечания

Литература 
 Masaryk osvoboditel: sborník. Praha, 1920
 Chavez E.A. Masaryk como filósofo. México: Universidad nacional, 1938.
 Opat J. Tomáš Garrigue Masaryk. Praha: Melantrich, 1990 (на англ. яз.)
 Soubigou A. Tomáš Garrigue Masaryk. Praha; Litomyšl: Paseka, 2004
 Lt.Gen. Constantin W. von Sakharow  «Die tschechischen Legionen in Sibirien», 1930.
 Валиахметов А. Н. Т. Г. Масарик и Чехословацкий легион в России (1917—1920): Отечественная и Чехословацкая историография
 Документы об антинародной и антинациональной политике Масарика / ред. Туманов М., М., изд. Иностранной литературы, 1954 г.
 Задорожнюк Э. Г. Штрихи к портрету Томаша Гаррига Масарика // Новая и новейшая история. — 2012. — № 5. — С. 151—163.
 Александр Котомкин «О Чехословацких Легионерах в Сибири 1918 −1920. Воспоминания и документы», Париж, 1930
 
 Т. Г. Масарик и «Русская акция» Чехословацкого правительства. К 150-летию со дня рождения Т. Г. Масарика: по материалам международной научной конференции / отв. ред. М. Г. Вандалковская. М.: Русский путь, 2005.
 Фирсов Е. Ф. Т. Г. Масарик в России и борьба за независимость чехов и словаков. М.: «Индрик», 2012. — 336 с., ил. ISBN 978-5-91674-225-1
 Генералъ-Лейтенантъ К. В. Сахаровъ «Чешскіе легіоны въ Сибири. (Чешское предательство)», Берлинъ, 1930

Ссылки 
 Масарик, Томаш Гарриг — Биография. Библиография. Философские и социологические идеи. Высказывания
 Томаш Масарик — первый президент Чехословакии. Биография
 Троцкий Л. Масарик о русском марксизме

Философы Чехии
Социологи по алфавиту
Социологи Чехии
Историки Чехии
Неослависты
Выпускники Академической гимназии
Преподаватели вузов Чехии
Президенты Чехословакии
Правители Европы XX века
Преподаватели Лондонского университета
Преподаватели Кингс-колледжа (Лондон)
Кавалеры Большого креста ордена Карлоса III
Иностранные члены Академии моральных и политических наук
Члены-корреспонденты Британской академии
Почётные доктора Чешского технического университета
Почётные граждане Остравы
Члены Палаты депутатов рейхсрата Австро-Венгрии
Почётные граждане Копршивнице
Почётные граждане Моравске-Будеёвице
Почётные граждане Тршебича
Почётные граждане Ческе-Будеёвице
Почётные граждане Польна
Почётные граждане Нове-Место-на-Мораве
Почётные доктора Технического университета в Брно
Похороненные в Чехии